Frans Schartaus gymnasium kan avse:
Frans Schartaus gymnasium – namnet på en gymnasieskola i Stockholm mellan 1967 och 2000 i lokalerna för det tidigare Frans Schartaus Handelsinstitut
Frans Schartaus gymnasium – namnet för den sammanslagna gymnaieskolan i Frans Schartaus Handelsinstituts byggnad och Skanstulls gymnasium mellan 1986 och 2000, se Frans Schartaus Handelsinstitut
Frans Schartaus gymnasium – namnet på en gymnasieskola i Stockholm mellan 1986 och 2013, se Skanstulls gymnasium